Tenna, une commune italienne située dans la province autonome de Trente.
 Tenna, une localité et ancienne commune suisse du canton des Grisons.
 L'ère Tenna est une période de l'histoire du Japon.
 La Tenna est un fleuve de la région des Marches en Italie